Daphne Akhurst e Gar Moon hanno battuto in finale Marjorie Cox e Jack Crawford 6-0, 7-5.

Teste di serie 

 Marjorie Cox /  Jack Crawford (finale)
 Meryl O'Hara Wood /  Pat O'Hara Wood (semifinali)

 Daphne Akhurst /  Gar Moon (Campioni)
 Mall Molesworth /  Colin Gregory (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1929